Бодаква — село у Лохвицькому районі Полтавської області.
 Бодаква — річка в Лохвицькому районі Полтавської області.
 Бодаква — роз'їзд Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Ромодан — Бахмач.